Маар:

 Маар — относительно плоскодонный кратер взрыва с жерлом без конуса.
 Маар, Дора (1907—1997) — французская художница и фотограф.
 Маар, Дьюла (1934—2013) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 Маар, Карин (род. 1953) — австралийская баскетболистка.
 Маар, Карл Ивар (род. 1993) — эстонский футболист.
 Маар, Пауль (род. 1937) — немецкий детский писатель, драматург, переводчик и иллюстратор.